Chagatai (taal), een uitgestorven Turkse taal die eens veel gesproken werd in Centraal-Azië en daar de gemeenschappelijke literaire taal bleef tot het begin van de twintigste eeuw.
Chagatai Khan, de tweede zoon van Genghis Khan en Börte. (ca. 1186 tot 1241)
Kanaat van Chagatai, een kanaat gesticht door Chagatai Khan